West Crooked Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* West Crooked Lake (Florida), in Eustis, Lake County, Florida
 West Crooked Lake (Michigan), in Michigan
 West Crooked Lake (Minnesota), in Minnesota